Аккерсдейк () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Иаков (Аккерсдейк) (1914—1991) — архиепископ Гаагский и Нидерландский (Русская православная церковь)
 Аккерсдейк, Эрик (род. 1989) — нидерландский рекордсмен по сбору кубика Рубика.
 Аккерсдейк, Ян (1887—1953) — нидерландский футболист.